Als Prinzenpaar wird bezeichnet:

 Ein Prinz oder eine Prinzessin als Nachkomme von Kaisern, Königen, Großherzogen, Herzogen oder Fürsten samt angeheiratetem Partner
 Prinz und Prinzessin als närrische Herrscher im Karneval, siehe Karnevalsprinz